Чемпионат мира по борьбе 2015 года проходил 7-12 сентября в Лас-Вегасе (США). Место проведения — «». Чемпионат также стал первым отборочным этапом для участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По 6 сильнейших борцов в каждой категории приносили своей стране олимпийские лицензии.

Было разыграно 24 комплекта наград. В каждой весовой категории от страны выступало не более одного спортсмена. По 4 золотые медали выиграли российские и американские борцы. Россияне стали лучшими по общему количеству наград — 14 (в мужской вольной борьбе россияне завоевали 7 медалей в 8 категориях). Девять медалей на чемпионате выиграли украинские борцы. По сравнению с чемпионатом мира 2014 года в Ташкенте россияне выступили менее успешно, тогда на их счету было 15 медалей, в том числе 6 золотых. Медали в Лас-Вегасе выиграли представители 29 стран, в том числе борцы из 12 стран выиграли как минимум одно золото.

В командном рейтинге россияне стали лучшими в обоих видах мужской борьбы, а в женской борьбе первое место со значительным отрывом заняли японки.

Свои очередные титулы чемпионок мира выиграли прославленные японские спортсменки: Саори Ёсида стала 13-кратной чемпионкой мира (абсолютный рекорд в истории турнира, как среди женщин, так и мужчин), а Каори Итё — 10-кратной. Кубинский тяжеловес Михаин Лопес выиграл свою восьмую медаль на чемпионатах мира, на его счету 5 золотых и 3 серебряные награды. Россиянин Билял Махов выиграл бронзовые награды в супертяжёлой весовой категории как в греко-римской, так и вольной борьбе.

Общий медальный зачёт

Командный рейтинг

Медалисты 
Зелёным выделены чемпионы мира 2014 года в тех же категориях

Мужчины

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Женщины

Вольная борьба

Скандалы 
Власти США отказали в визе президенту Федерации спортивной борьбы России олимпийскому чемпиону 1988 года Михаилу Мамиашвили. Мамиашвили назвал власти США «варварами» и связал отказ в визе со своей деятельностью в Объединённом мире борьбы. По словам Мамиашвили, решение никак не было обосновано.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сентябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Международные соревнования по борьбе в США